Дунаево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дунаево — деревня в Копыльском районе Минской области.

Россия 
 Дунаево — исчезнувшая деревня в Краснокамском районе Башкортостана.
 Дунаево — село в Сретенском районе Забайкальского края.
 Дунаево — деревня в Пыщугском районе Костромской области.
 Дунаево — деревня в Холмском районе Новгородской области.
 Дунаево — деревня в Бельском районе Тверской области.